E18 – trasa europejska.
 E18 – okręt Royal Navy.
 E18 – niemiecka lokomotywa.
 E18 – rodzaj gwintu